Castles, développé par Quicksilver Software et publié sur MS-DOS par Interplay en 1991 ;
 Crystal Castles, jeu vidéo développé par Atari en 1983 ;
 Crystal Castles, groupe canadien de musique électronique, qui a donné son nom à ses deux premiers albums :
 Crystal Castles, album de ce groupe sorti en 2008 ;
 Crystal Castles, album de ce groupe sorti en 2010.
 Le Crystal Castle (« château de cristal » en anglais), château fictif du dessin animé She-Ra, la princesse du pouvoir. Si le jeu vidéo et ce dessin animé n'ont aucune relation, le groupe de musique tirerait son nom de ce château.

Voir aussi 
 
Homonymie de titre